Bärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bärsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (48,2 ha)
Bärsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (58,6 ha)
Bärsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (6,29 ha)
Bärsjön (Knutby socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Bärsjön (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (5,02 ha)
Stor-Bärsjön, sjö i Norrtälje kommun, 
Bärsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (11,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn